Robert Templeton ist der Name folgender Personen:

* Robert Templeton (Zoologe) (1802–1892), irischer Zoologe
 Robert Templeton (Künstler) (1929–1991), US-amerikanischer Künstler